

Letteratura
Il seme della follia (The Madman Theory, 1966), romanzo poliziesco di Ellery Queen, utilizzato come pseudonimo di Jack Vance

Cinema
Il seme della follia – film del 1994
Il seme della follia – film del 2014

Musica
Il seme della follia – album dei Peter Punk del 2014